Karen Briggs (judoka) (1963), Brits judoka
Karen Briggs (violist) (1963), Amerikaans violiste